Toumodi ist eine Gemeinde und eine Unterpräfektur in der Elfenbeinküste, im Departement Toumodi (Region Bélier im Distrikt Lacs), im südlichen Zentrum des Landes gelegen.

Die Einwohnerzahl beträgt 63.430 Menschen (Zensus 2014). Toumodi liegt an der Autobahn von Abidjan nach Yamoussoukro. Der Verein Toumodi FC spielte einige Jahre in der höchsten Spielklasse des Landes.

Persönlichkeiten 
 Mory Gbane (* 2000), Fußballspieler

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
Ort in Afrika
Lacs (Elfenbeinküste)
Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste